Filip ist ein Familienname sowie eine Variante des männlichen Vornamens Philipp, siehe Filip (Vorname).

Namensträger 
 Bartłomiej Filip (* 1996), polnischer Biathlet
 Constantin Filip († 2014), rumänischer Fußballspieler
 Dorotej Filip (1913–1999; eigentlich Dimitrij Filip), orthodoxer Theologe, Metropolit der tschechischen Länder und der Slowakei
 Frank Filip (1903–1964), österreichischer Komponist und Schriftsteller
 Guido De Filip (1904–1968), italienischer Ruderer
 Ioan Filip (* 1989), rumänischer Fußballspieler

 Klaus Filip (* 1963), österreichischer Klangkünstler
 Lăcrămioara Filip (* 1973), rumänische Kunstturnerin

 Mark Filip (* 1966), US-amerikanischer Jurist
 Max Filip (* 1992), deutscher Volleyballtrainer und Sportwissenschaftler
 Miroslav Filip (1928–2009), tschechischer Schachspieler
 Oliver Filip (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Ota Filip (1930–2018), tschechischer Schriftsteller
 Pavel Filip (* 1966), moldawischer Politiker
 Petru Filip (* 1955), rumänischer Politiker
 Simion Filip, moldawischer Mathematiker
 Stelian Filip (1924–2010), rumänischer Schriftsteller
 Steliano Filip (* 1994), rumänischer Fußballspieler
 Vojtěch Filip (* 1955), tschechischer Politiker
 Zbigniew Filip (* 1970), polnischer Biathlet

Familienname